Spider-Man est un terme anglais qui signifie « homme-araignée ». Il peut renvoyer à :

 Spider-Man, un super-héros de Marvel Comics ;
L'Araignée, une série télévisée animée (1967 à 1970),
 Spider-Man, une série télévisée japonaise (1978-79),
 Spider-Man, court-métrage japonais de 1978,
 Spider-Man (série télévisée d'animation, 1981),
 Spider-Man, un jeu vidéo inspiré par ce personnage et sorti en 1982,
 Spide-Man, jeu vidéo de Adventure International sorti en 1984,
 Spider-Man, l'homme-araignée, une série télévisée animée des années 1990,
 Spider-Man, un comic-book des années 1990-2000,
 Spider-Man, un magazine de bande dessinée américaine publié depuis ,
 Spider-Man, un jeu vidéo de type  sorti en 2000,
 Spider-Man, une page traitant des films cinématographiques de l'homme-araignée,
 Spider-Man, le premier film (2002) appartenant à une trilogie réalisée par Sam Raimi,
 Spider-Man, un album dérivé de la bande originale, distribué par Columbia Records, du film fantastique américain réalisé par Sam Raimi, Spider-Man, sorti en 2002,
 Spider-Man, l'album de la bande originale, distribué par Columbia Records, du film fantastique américain réalisé par Sam Raimi, Spider-Man, sorti en 2002,
Spider-Man, un dérivé du film en jeu vidéo sorti en 2002,
 Spider-Man (Miles Morales), personnage de fiction alternatif au Spider-Man originel, appartenant à l'univers de Marvel Comics,
 Spider-Man, une série télévisée d'animation américaine diffusée depuis ,
 Spider-Man, une série de jeux vidéo d'Insomniac Games :
 Marvel's Spider-Man,  jeu vidéo d'Insomniac Games sorti en 2018,
 Spiderman, une bande dessinée britannique connue sous le titre original de The Spider.

Voir aussi